

Geografia

Francia 
 Peseux – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Péseux – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Peseux – comune nel distretto di Boudry (Canton Neuchâtel)